Два корабля и береговая база Королевского флота назывались HMS Ganges , по реке Ганг в Индии.

 HMS Ganges — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, исходно Bengal; переименован на стапеле; спущен на воду в 1782; отправлен на слом в 1816.
 HMS Ganges — 84-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1821; отправлен на слом в 1930; последний парусный корабль флота, служивший в качестве флагмана.
 HMS Ganges — учебная база, исходно размещалась на борту второго HMS Ganges; в строю в 1865−1976. За это время несколько кораблей переименовывались HMS Ganges на период службы в ней:
 HMS Minotaur — назывался Ganges в 1906−1908 и снова в 1913−1919; также Ganges II в 1908−1912 и снова в 1920−1922.
 HMS Caroline — назывался Ganges в 1908−1913.
 HMS Agincourt — назывался Ganges II в 1906−1908.
 RNTE Shotley, береговая учебная база, сформирована в 1905; называлась Ganges II с 1913 по 1919; Ganges с 1927 по 1976.

См. также 
 HEICS Ganges — ост-индские корабли, называвшиеся Ganges
 Ganges (корабль) — другие корабли под тем же названием